Tenisový turnaj ATP Medibank International Sydney 2011 se konal ve dnech 9. až  15. ledna v australském Sydney venku na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour 250 a byl součástí ATP World Tour 2011. Odměny činily 484 750 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
  Sam Querrey (2. kolo)
  Marcos Baghdatis (odstoupil)
  Ernests Gulbis (semifinále)
  Viktor Troicki (finále)
  Richard Gasquet (čtvrtfinále)
  Feliciano López (1. kolo)
  Guillermo García-López (2. kolo)
  Lu Jan-sun  (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

| team-width=175

| RD1-seed1= 
| RD1-team1= Gilles Simon
| RD1-score1-1=7
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=3
| RD1-team2= Ernests Gulbis
| RD1-score2-1=61
| RD1-score2-2=0
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3=4
| RD1-team3= Viktor Troicki
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=7
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Florian Mayer
| RD1-score4-1=4
| RD1-score4-2=64
| RD1-score4-3= 

| RD2-seed1= 
| RD2-team1= Gilles Simon
| RD2-score1-1=7
| RD2-score1-2='7
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=4
| RD2-team2= Viktor Troicki
| RD2-score2-1=5
| RD2-score2-2=64
| RD2-score2-3= 

}}

 Horní polovina 

 Dolní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazení hráčů 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (finále)
  Max Mirnyj /  Daniel Nestor (1. kolo)
  Łukasz Kubot /  Oliver Marach (čtvrtfinále)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski ''(1. kolo)

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Sydney International
ATP World Tour 2011
Tenis v Austrálii v roce 2011